Batalla de Mosul puede referirse a: 
 Batalla de Mosul (1107)
 Batalla de Mosul de 2004
 Batalla de Mosul (2016-2017)